El arte de la guerra puede hacer referencia a:

Literatura
 El arte de la guerra, libro sobre tácticas y estrategias militares escrito por Sun Tzu.
 El arte de la guerra de Sun Bin, tratado militar escrito por el estratega militar chino Sun Bin.
 Del arte de la guerra, tratado militar escrito por Nicolás Maquiavelo en 1520.

Cine
 El arte de la guerra, película del 2000 protagonizada por Wesley Snipes.